

Cinema 
 Daddy – film del 1917 diretto da Thomas Bentley
 Papà (Daddy) – film del 1923 diretto da E. Mason Hopper
 Daddy – film del 1973 diretto da Niki De Saint Phalle e Peter Whitehead

Letteratura 
 Daddy – romanzo di Loup Durand del 1987
 Daddy – romanzo di Danielle Steel del 1989

Musica 
 Daddy – singolo di Emeli Sandé del 2011
 Daddy – singolo di Psy del 2015
 Daddy – singolo di Blueface del 2019
 Daddy – singolo dei Coldplay del 2019

Televisione 
 Daddy - Un padre ragazzo – film per la televisione del 1987 diretto da John Herzfeld
 Daddy – film per la televisione del 1991 diretto da Michael Miller

Pagine correlate 
Big Daddy